La circonscription de Pirkanmaa () jusqu'en 1995 circonscription du Nord du Häme () est l'une des 13 circonscriptions électorales pour les élections parlementaires en Finlande.

Présentation 
La circonscription couvre la région du Pirkanmaa, qui correspond aux municipalités suivantes : Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat et Ylöjärvi.

Les anciennes municipalités de la circonscription étaient Aitolahti, Eräjärvi, Kuhmalahti, Kuorevesi, Kuru, Kylmäkoski, Luopioinen, Längelmäki, Messukylä, Mänttä, Pohjaslahti, Sahalahti, Suodenniemi, Teisko, Toijala, Tottijärvi, Vammala, Viiala, Viljakkala, Vilppula et Äetsä.

Élections de 1954 à 2019

Députés élus 2003-2019 

Les députés élus pour la législature 2019–2023 sont:

 Marko Asell (SDP)
 Jukka Gustafsson (SDP)
 Satu Hassi (Vihr.)
 Anna-Kaisa Ikonen (Kok.)
 Pauli Kiuru (Kok.)
 Anna Kontula (Vas.)
 Sanna Marin (SDP)
 Veijo Niemi (PS)
 Ilmari Nurminen (SDP)
 Jouni Ovaska (Kesk.)
 Arto Pirttilahti (Kesk.)
 Sakari Puisto (PS)
 Arto Satonen (Kok.)
 Sami Savio (PS)
 Iiris Suomela (Vihr.)
 Sari Tanus (KD)
 Veikko Vallin (PS)
 Pia Viitanen (SDP)
 Sofia Vikman (Kok.)

Anciens députés 

 Sampsa Aaltio (Kok.) 1979−1987
 Sulo Aittoniemi (SMP, Kesk., sit.) 1987−2003
 Mikko Alatalo (Kesk.) 2003−2019
 Ulla-Leena Alppi (SKDL) 1976−1987
 Mikko Asunta (Kok.) 1958−1970, 1972−1979
 Tiina Elovaara (PS, Sin.) 2015−2019
 Anni Flinck (SDP) 1954−1975
 Pertti Hakanen (Kesk.) 2015−2019
 Väinö Hakkila (SDP) 1919−1945, 1948−1958
 Kuuno Honkonen (SKDL) 1958−1979
 Harri Jaskari (Kok.) 2007−2019
 Saara Karhu (SDP) 1999−2015
 Tellervo M. Koivisto (SDP) 1970−1982
 Laila Koskela (PS, Kesk.) 2011–2015
 Kalervo Kummola (Kok.) 1999−2003
 Mikko Kuoppa (SKDL, Deva, Vas ja välillä vasemmistoryhmä), 1979−1987, 1995−2011
 Pentti Lahti-Nuuttila (SDP) 1979−1995
 Jermu Laine (SDP) 1975−1987
 Vesa Laukkanen (SKL) 1991−1995
 Rosa Meriläinen (Vihr.) 2003−2007
 Lea Mäkipää (SMP, PS, Sin.) 2011−2019
 Martti Mölsä (PS, Sin.) 2011−2019
 Heikki A. Ollila (Kok.), 1987–1995, 2003–2011
 Atte Pakkanen (ML, Kesk.) 1948−1970
 Olli-Poika Parviainen (Vihr.) 2015−2019
 Klaus Pentti (Kesk.), 2003−2011
 Erkki Pystynen (Kok.) 1975−1991
 Leena Rauhala (KD) 1999−2015
 Heimo Rekonen 1970−1979
 Tero Rönni (SDP), 1999−2011
 Pertti Salovaara (Kesk.), 2003−2011
 Valdemar Sandelin (SDP) 1962−1973
 Kimmo Sasi (Kok.) 1983−2015
 Aarre Simonen (SDP, TPSL) 1951−1962
 Minna Sirnö (Vas), 2003−2011
 Marjatta Stenius-Kaukonen (SKDL, Vas.) 1975−1995, 1999−2003
 Leo Suonpää (SKDL) 1954−1970
 Anneli Taina (Kok.) 1987−1999
 Hanna Tainio (SDP) 2011−2015
 Marja Tiura (Kok.), 1999−2011
 Irja Tulonen (Kok.) 1995−2007
 Arvo Tuominen (SDP) 1958−1962
 Oras Tynkkynen (Vihr.) 2004−2015
 Pertti "Veltto" Virtanen (PS) 2007−2015
 Jaana Ylä-Mononen (Kesk.) 1999−2007

Références

Liens externes 

Élections législatives en Finlande
Circonscription électorale en Finlande
Circonscription de Pirkanmaa
Akaa
 Hämeenkyrö
Ikaalinen
Juupajoki
Kangasala
Kihniö
Lempäälä
Mänttä-Vilppula
Nokia (ville)
Orivesi
Parkano
Pirkkala
Punkalaidun
Pälkäne
Ruovesi
Sastamala
Tampere
Urjala
Valkeakoski
Vesilahti
Virrat
Ylöjärvi